Sant Laurenç de Var (nom occità) (en francès Saint-Laurent-du-Var) és un municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 27.141 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Siófok
  Landsberg am Lech
  Waldheim
 Totes les viles de França (unes 95) que es diuen Saint-Laurent.

Referències 

Municipis dels Alps Marítims